Convento da Graça (Évora), em Évora;
Convento da Graça (Lisboa), em Lisboa;
Convento da Graça (Torres Vedras), em Torres Vedras.

Ou ainda:

Convento de Nossa Senhora da Graça (Abrantes), em Abrantes;
Convento de Nossa Senhora da Graça (Angra do Heroísmo), em Angra do Heroísmo;
Convento de Nossa Senhora da Graça (Tavira), em Tavira;
Pousada do Convento da Graça, em Tavira